Cristian Bucchi (1977 -),  footballeur italien ;
 Marie Mathilde Bucchi (1812-1882), religieuse italienne ;
 Valentino Bucchi (1916 – 1976), compositeur et enseignant italien.